The Best of Ray Charles: Live – koncertowy album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 2004 roku. Składa się on z jednych z największych hitów Charlesa, w tym m.in. "I Got a Woman", "What'd I Say" oraz "Georgia on My Mind".

Lista utworów 

Albumy Raya Charlesa
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2004